Олимпиада в Берлин може да се отнася за:
 VI летни олимпийски игри, отменена поради Първата световна война, през 1916 г.
 XI летни олимпийски игри, проведени в Берлин през 1936 г.

Спорт в Берлин